Юрівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Юрівська волость — Овруцького повіту Волинської губернії;
 Юрівська волость — Київського повіту Київської губернії.

Див. також 
 Юр'ївська волость